Sint-Luciakapel (Aubel)
 Sint-Luciakapel (Meersel-Dreef)
 Sint-Luciakapel (Meterik)
 Sint-Luciakapel (Rijkevorsel)
 Sint-Luciakapel (Sassel)